ITN steht als Abkürzung für:

 Ima takaw narod, der bulgarische Name der Partei Es gibt ein solches Volk
 In the Nursery, ein britisches Musik- und Künstlerprojekt
 Independent Television Network, Fernsehsender in Sri Lanka
 Independent Television News, ein Nachrichtenanbieter in Großbritannien
 International Tennis Number, eine Bewertungskennziffer für Tennisspieler
 Intubationsnarkose, siehe Narkose #Atemwegssicherung und Beatmung

Siehe auch:
 ItN Nanovation

Abkürzung